Orientation peut désigner :

Géographie 
 orientation, matérialise la direction des points cardinaux.
 orientation architecturale, disposition d'un édifice relativement aux points cardinaux.

Mathématiques 
 orientation, convention pour les objets mathématiques.
 orientation dans l'espace, façon de placer un objet dans l'espace.

Physique 
 orientation cristalline, orientation d'un cristallite par rapport à l'objet dont il fait partie.
 grandeur d'orientation, une dimension (au sens de l'analyse dimensionnelle ) qui permet de prendre en compte l'orientation d'un vecteur dans l'espace.

Sciences humaines 

 orientation sexuelle, mode durable d'attirance pour le sexe opposé, le même sexe, ou les deux.
 orientation sexuelle égodystonique, trouble de l'orientation sexuelle qui pousse à vouloir en changer.
 orientation scolaire et professionnelle, choix et définition du parcours scolaire et de la carrière professionnelle.
 orientation argumentative, en pragmatique linguistique, désigne le sens dans lequel le locuteur souhaite que soit interprété son énoncé. Exemple : la bouteille est à moitié pleine # à moitié vide.
 orientation politique

Biologie

 orientation des oiseaux
 orientation sexuelle et biologique

Informatique 
 orientation, mode d'affichage sur un écran d'ordinateur.

Astronomie 
 orientation galactique, propriété des amas de galaxies.

Notes et références

Voir aussi